Fábián Margit (Pécs, 1949 –) magyar nemzeti női labdarúgó-játékvezető. Az első magyar női játékvezetők egyike.

Pályafutása
Ifjúsági korában a röplabdával igyekezett erőnlétét szinten tartani, de érdeklődése egyre jobban a labdarúgás irányába terelte.

Édesapja rendszeresen kivitte őt labdarúgó mérkőzésekre, ahol a játékvezető tevékenysége felkeltette érdeklődését. Harmadikos középiskolás tanulóként 1966-ban, 17 évesen tett sikeres játékvezetői vizsgát. Az első magyar női játékvezetők egyike. A vizsgát követően Baranya megyében iskolai bajnokságokban, úttörő, ifjúsági mérkőzéseken szerezte meg a szükséges tapasztalatokat. Felnőtt férfi mérkőzéseken ritkán kapott bizalmat, tevékenysége a partbírói feladatokra korlátozódott. Mentora Rolléder Károly egykori NB. I-es játékvezető volt.

Források

1949-ben született személyek
Élő személyek
Magyar nők
Magyar labdarúgó-játékvezetők
Pécsi sportolók